Birstall kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Birstall, West Yorkshire, ort i England, 
 Birstall, Leicestershire, ort i England,